IBM POWER може означати:
  — архітектура, що передує PowerPC/Power;
  — лінія мікропроцесорів, що реалізують архітектуру IBM POWER і PowerPC.